Gaiskogel ist der Name folgender Berge:

 Gaiskogel (Windachtal), , in den südwestlichen Stubaier Alpen
 Gaißkogel, auch Gaiskogel geschrieben, , bei dem Ort Kühtai in den nordwestlichen Stubaier Alpen
 Gaiskogel, , westlich der Schweinfurter Hütte in den nordwestlichen Stubaier Alpen